25th Anniversary Box Set — збірка англійської групи Jethro Tull, який був випущений у квітні 1993 року.

Композиції 
 My Sunday Feeling - 3:40
 A Song for Jeffrey - 3:20
 Living in the Past - 3:23
 Teacher - 4:05
 Sweet Dream - 3:58
 Cross-Eyed Mary - 4:06
 Witch's Promise - 3:49
 Life Is a Long Song - 3:17
 Bungle in the Jungle - 3:38
 Minstrel in the Gallery - 8:11
 Cold Wind to Valhalla - 4:12
 Too Old to Rock 'n' Roll: Too Young to Die! - 5:29
 Songs from the Wood - 4:52
 Heavy Horses - 9:03
 Black Sunday - 6:40
 Broadsword - 4:54
 Nothing Is Easy - 6:05
 My God - 11:10
 With You There to Help Me - 6:46
 A Song for Jeffrey - 5:45
 To Cry You a Song - 7:59
 Sossity: You're a Woman - 2:15
 Reasons for Waiting - 3:55
 We Used to Know - 3:18
 Guitar Solo - 8:23
 For a Thousand Mothers - 4:47
 So Much Trouble - 2:28
 My Sunday Feeling - 3:56
 Some Day the Sun Won't Shine for You - 2:00
 Living in the Past - 3:25
 Bourée - 3:32
 With You There to Help Me - 6:11
 Thick As a Brick - 9:00
 Cheerio - 3:58
 A New Day Yesterday - 8:01
 Protect and Survive - 3:05
 Jack-A-Lynn - 4:56
 The Whistler - 2:50
 My God - 10:01
 Aqualung - 7:32
 To Be Sad Is a Mad Way to Be - 3:56
 Back to the Family - 3:35
 A Passion Play (Extract) - 3:18
 Wind-Up / Locomotive Breath / Land of Hope and Glory - 11:48
 Seal Driver - 5:36
 Nobody's Car - 4:02
 Pussy Willow - 4:58
 Budapest - 10:49
 Nothing Is Easy - 5:16
 Kissing Willie - 3:38
 Still Loving You Tonight - 5:00
 Beggar's Farm - 5:21
 Passion Jig - 2:00
 A Song for Jeffrey - 3:26
 Living in the Past - 3:24

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Гленн Корнік — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 25th Anniversary Box Set  allmusic
 25th Anniversary Box Set  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Квітень 1993